Vista Alegre kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Vista Alegre, Argentina, ort, Neuquén,

Brasilien 

 Vista Alegre (kommun), Rio Grande do Sul,

Mexiko 

 Vista Alegre, Campeche, Carmen, 
 Vista Alegre, Veracruz, Ixhuatlán de Madero, 
 Vista Alegre, Aguascalientes, 
 Vista Alegre, Guerrero, San Marcos, 
 Vista Alegre, Chiapas, Montecristo de Guerrero, 
 Vista Alegre, Querétaro, Peñamiller,